Jaume Ulled Bertran es un actor español conocido por su papel de Guillermo Álvarez en el serial Amar es para siempre.

Biografía 
Jaume Ulled estudió interpretación en el Instituto del Teatro de Barcelona. Además, realizó diversos cursos de entrenamiento actoral, voz y expresión oral, danza, presencia escénica con Pabo Messiez, Andrés Corchero, Javier Daulte, etc. Ha trabajado en teatro, cine y televisión con los directores y directoras José María Pou, Isabel Coixet, Lurdes Barba, Joan Ollé, Guillem Clua, Josep Maria Miró, entre otros. El papel que le dio a conocer en el panorama nacional fue en Amar es para siempre durante la primera temporada dónde interpretaba al abogado Guillermo Álvarez. En 2017 recibió el premio a "Mejor actor promesa" en el Festival Internacional de cine de Sitges.

Filmografía

Televisión 
 El cor de la ciutat, personaje episódico (2007)
 El espejo, como Manuel de joven. Miniserie (2008)
 Les veus del Pamano, como un maqui. Miniserie (2009) 
 Ermessenda de Carcassona, como Guillem. Miniserie (2011) 
 Amar es para siempre, como Guillermo Álvarez (2013)
Comtes, como Borrell II (2018)

Largometrajes 
 Alicia en realidad, reparto. Dir. Belén C. Díaz (2006)
Máscaras, como Mel. Dir. Esteve Riambau
 Insensibles, como el maestro. Dir. Juan Carlos Medina (2012)
El Cerro de los Dioses, como Marc. Dir. Daniel M.Caneiro

Cortometrajes 
 Yo también. Primer episodio de la serie de cortometrajes Indetectables. Dir: Sonia Sebastián (2017)
Sector Norte, Dir: Miquel Romans

Teatro 
 El retaule de Nadal. Centre de Titelles de Lleida. Teatre Nacional de Catalunya (1999-2006)
 Nudistes, de Xavier Ariza. XIII Fira de Teatre de Tàrrega (2001)
 El viatge de Kira i Jan. Dir. Salvador Brotons (2004)
 Himmelweg, camino del cielo, de Juan Mayorga. Dir. Sergi Belbel (2004)
 Ser un altre, de Jordi Faura. Teatre Tantarantana y l'Antic Teatre (2005-2006)
 Les aventures extraordinàries d'en Massagran, como Massagran; de Josep M. Folch i Torres. Dir. Joan Castells (2005-2006)
 Mata-rates i altres vicis, de Llàtzer Garcia. Recitales poéticos (2005)
 La Guineu, de Carles Mallol (2005)
 Èric i l'exèrcit del Fènix, de Víctor Alexandre. Dir. Pere Planella (2007)
 La dona i el debutant, de Josep Maria Miró. Dir. Josep Maria Miró (2008)
 Su seguro servidor, Orson Welles, de Richard France. Dir. Esteve Riambau (2008)
 Els nois d'història (The history boys), de Alan Benett. Dir. Jose Maria Pou (2008)
 Aquí s'aprén poca cosa, de Robert Walser. Dir. Toni Casares (2009)
 Una fabulació per la vida i obra de Màrius Torres, de Màrius Torres. Dir. Carles Canut (2010)
 El llarg dinar de Nadal, de Thornton Wilder
 El principi d'Arquimedes, de Josep Maria Miró
 Cúbit, de Josep Maria Miró
 Els subornats, de Lluïsa Cunillé

Premios 
 Premio "Mejor actor prometedor" del Festival Internacional de cine de Sitges, 2017

Doblaje 
 Los Lunnis, doblador del personaje Telémaco (2006)

Radio 
 Els anys cremats, voz y guionista para la radionovela de Cadena SER (2001)

Referencias 
 https://www.jaumeulled.com
 https://www.latrouperepresentantes.com
 https://www.aadpc.cat/jaume-ulled/l/es/
 https://www.guiadelocio.com/cine/archivo-peliculas/el-cerro-de-los-dioses
 https://www.elperiodico.com/es/onbarcelona/visitar/20210122/els-subornats-teatro-aroma-cine-que-hacer-hoy-barcelona-viernes-22-enero-2021-11467427
 https://www.elmundo.es/cultura/2016/05/19/572c685e268e3e7d418b462e.html
 https://www.elnacional.cat/es/cultura/comtes-serie-carles-porta-sanchez-pinol_220392_102.html

Actores de la provincia de Lérida
Actores de televisión de Cataluña
Actores de teatro de Cataluña
Actores de cine de Cataluña
Nacidos en Lérida
Actores de televisión de España
Actores de teatro de España
Actores de cine de España